ASB Classic – torneo femminile di tennis
 ASB Classic – torneo maschile di tennis